American Tragedy (film), een film uit 2000 over O.J. Simpson
 American Tragedy (band), een Amerikaanse metalcoreband
 American Tragedy (album), een muziekalbum van Hollywood Undead